Plakalović ist der Familienname folgender Personen:

 Mladen Plakalović (* 1991), bosnischer Skilangläufer
 Rade Plakalović (* 1960), serbischer Fußballspieler und -trainer